Алекса́ндр Ива́нович Суво́ров:
 Суворов, Александр Иванович (1908—1939) — старший политрук, Герой Советского Союза.
 Суворов, Александр Иванович (1914—1951) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.